Gouvernement Kabila peut faire référence au :
 Gouvernement Laurent-Désiré Kabila, du  au  ;
 Gouvernement Joseph Kabila, du  au .

Voir aussi 
 Laurent-Désiré Kabila
 Joseph Kabila